Константин Орбелян: Орбелян, Константин Агапаронович (1928—2014) — советский дирижёр и композитор, Народный артист СССР (1979).
 Орбелян, Константин Гарриевич (род. 1956) — американский и российский пианист и дирижёр, Заслуженный артист России (2003).